EHS kan stå för
 Enskilda högskolan Stockholm
 EHS (företagsavdelning), Environment, Health and Safety